

Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria

Italia 
 Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Albinea)
 Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Alghero)
 Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Bagnolo di Po)
 Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Bergamo)
 Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Castelnuovo Bocca d'Adda)
 Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Castione della Presolana)
 Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Bondeno)
 Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Brentonico)
 Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Fiesso Umbertiano)
 Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Fonzaso)
 Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Merlara)
 Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Pozzonovo)
 Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Rossano Veneto)
 Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Scardona)
 Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Schiavonia, Este)
 Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Trebaseleghe)
 Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Tricase)
 Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Vo')

Ucraina 

 Chiesa della Natività della Vergine (Mariupol')

Chiesa della Natività della Vergine
 Chiesa della Natività della Vergine a Camparboli – chiesa di Camparboli
 Chiesa della Natività della Vergine – chiesa di Lecce
 Chiesa della Natività della Vergine in Putinki – chiesa di Mosca
 Chiesa della Natività della Vergine Maria (Raskil'dino) – chiesa di Raskil’dino

 Chiesa della Natività della Vergine a Mosca – dipinto di Vasily Kandinsky

Chiesa della Natività di Maria

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa della Natività di Maria a Felettano, frazione di Tricesimo
 Chiesa della Natività di Maria a Marsure di Sotto, frazione di Povoletto

Lazio 
 Chiesa della Natività di Maria a Santa Maria delle Mole, Marino

Piemonte 
 Chiesa della Natività di Maria a Belveglio (AT)
 Chiesa della Natività di Maria a Predosa (AL)
 Chiesa della Natività di Maria a Rivarone (AL)
 Chiesa della Natività di Maria a Trontano (VCO)

Sardegna 
 Chiesa della Natività di Maria a Bonorva
 Chiesa della Natività di Maria a Nule

Sicilia 
 Chiesa della Natività di Maria a Castelbuono

Toscana 
 Chiesa della Natività di Maria a Castel del Piano
 Chiesa russa ortodossa della Natività a Firenze
 Cappella della Natività di Maria a Grosseto
 Chiesa della Natività di Maria a Montalcino
 Chiesa della Natività di Maria a Porcari

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa della Natività di Maria ad Arsio, frazione di Novella
 Chiesa della Natività di Maria a Bedollo
 Chiesa della Natività di Maria a Bondone
 Chiesa della Natività di Maria a Borgo Valsugana
 Chiesa della Natività di Maria a Canal San Bovo
 Chiesa della Natività di Maria a Cengles, frazione di Lasa
 Chiesa della Natività di Maria a Livo
 Chiesa della Natività di Maria a Segno, frazione di Predaia
 Chiesa della Natività di Maria a Vallarsa
 Chiesa della Natività di Maria a Pellizzano
 Chiesa della Natività di Maria a Pergine Valsugana
 Chiesa della Natività di Maria a Pergolese, frazione di Madruzzo

Veneto 
 Chiesa della Natività di Maria a Dese
 Chiesa della Natività di Maria a Sorgà

Chiesa della Natività di Maria Santissima
 Chiesa della Natività di Maria Santissima a Bogliasco
 Chiesa della Natività di Maria Santissima a Varazze
 Chiesa della Natività di Maria Santissima a Vobbia

Voci correlate 
 Chiesa della Natività di Maria Vergine